CE steht für:

 Ceará, ein brasilianischer Bundesstaat
 CE-Wert (Kohlenstoffequivalent-Wert), ein Wert, der den Einfluss anderer Legierungselemente wie Silizium oder Phosphor auf die Kohlenstoffausbildung bei Eisenwerkstoffen beschreibt
 Charismatische Erneuerung, eine innerkirchliche Bewegung
 CIR-ELKE, eine Funktionalität der linienförmigen Zugbeeinflussung
 CityExpress, eine Art der Busverbindung im öffentlichen Personennahverkehr
 CE-Kennzeichnung, das grafische Symbol der Kennzeichnung nach EU-Recht für Produkte
 China Export, siehe CE-Kennzeichnung#Missbräuchliche Verwendung
 engl.: Christian Era, Common Era oder Current Era, ein Bezug der Jahreszeitrechnung, siehe v. u. Z.
 Colektomie
 Computational Engineering, ein Studiengang
 Computer Engineering (deutsch Technische Informatik), ein Studiengang
 Constitución española de 1978, die Verfassung des Königreichs Spanien
 (engl.: Capillary Electrophoresis), s. Kapillarelektrophorese, eine analytische Trennmethode
 Consumer Electronics (Begriffsklärung)
 die EU-Führerscheinklasse CE, die zum Führen von Lastzügen erforderlich ist, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Europäische Union)#EU-Fahrerlaubnisklassen
 clear entry resp. clear error, eine Funktion bei einem Taschenrechner, die eine Korrektur der letzten Zahleneingabe erlaubt
 Close Encounter (Nahbegegnung mit einem UFO), siehe J. Allen Hynek#Hyneks Klassifizierung von UFO-Sichtungen
 Microsoft Windows CE, ein mobiles Betriebssystem für Handhelds
 Combustion Engineering (häufiger abgekürzt als C-E), ein US-amerikanischer Hersteller von Dampferzeugern
 Concurrent Engineering, eine Vorgehensweise der Produktentwicklung
 Central African Airways (IATA- und ICAO-Code), südrhodesische Fluggesellschaft

CE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Celle
 Großbritannien: Cardiff
 Irland: County Clare/An Clár
 Italien: Provinz Caserta
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Laos
 Slowenien: Celje, deutsch: Cilli
 Spanien: Ceuta (auslaufend)
 Tschechien: České Budějovice, deutsch: (Böhmisch) Budweis (auslaufend)
 Türkei:
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)
 Ukraine: Oblast Tscherniwzi (Czernowitz)

Ce steht für:

 Cer, als chemisches Symbol
 verschiedene Elektrolokomotiven in der Schweiz, siehe Liste der Lokomotiven und Triebwagen der SBB

Cé 
ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriela Cé (* 1993), brasilianische Tennisspielerin
 Marco Cé (1925–2014), italienischer Geistlicher, Patriarch von Venedig

bezeichnet:
 Cé (Allier), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Allier

Čê ist:

 der 19. Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Ճ

ce steht für:

 die tschetschenische Sprache (nach ISO 639-1)

Siehe auch:

CE